Psiloparmelia — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1989 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Psiloparmelia відносять 13 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Hale, M.E. 1989. A new lichen genus, Psiloparmelia Hale (Ascomycotina: Parmeliaceae). Mycotaxon. 35(1):41–44 — P. 42

Роди грибів
Пармелієві